Mats Lilienberg (1969) – calciatore svedese
 Villa Lilienberg – edificio storico situato nel comune svizzero di Ermatingen